Günther Blumentritt ist der Name folgender Personen:

* Günther Blumentritt (Architekt) (1859–1941), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Günther Blumentritt (General) (1892–1967), deutscher General